Le gouvernement Abderrahman el-Youssoufi II est le  du Maroc depuis son indépendance en 1956. Formé le , il a pris fin le .

Composition 
 M. Abderrahman Youssoufi (USFP): Premier ministre
 M. Omar Azziman (SE): ministre de la Justice
 M. Abdelkebir M'Daghri Alaoui (SE): ministre des Habous et des Affaires Islamiques
 M. Mohamed Benaïssa (SE): ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération
 M. Ahmed Midaoui (SE): ministre de l'Intérieur
 M. Abbas El Fassi (PI), ministre de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, du Développement Social et de la Solidarité
 M. Mohamed El Yazghi (USFP): ministre chargé de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Environnement
 M. Fathallah Oualalou (USFP): ministre de l'Economie, des Finances et du Tourisme
 M. Abdessadek Rabiaâ (SE): secrétaire général du gouvernement
 M. Ahmed Lahlimi Alami (USFP): ministre de l'Economie Sociale, des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, chargé des Affaires Générales du Gouvernement
 M. Ismaïl Alaoui (PPS): ministre de l'Agriculture et du Développement Rural
 M. Mustapha Mansouri (RNI): ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Energie et des Mines
 M. Saïd Chbaâtou (MNP): ministre des Pêches Maritimes
 M. Bouamour Taghouane (PI): ministre de l'Equipement
 M. Abdeslam Znined (RNI): ministre des Transports et de la Marine Marchande
 M. Najib Zerouali Ouariti (RNI): ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
 M. Abdallah Saâf (PSD): ministre de l'Education Nationale
 M. Thami EL Khyari (FFD) ministre de la Santé
 M. Mohammed Achaari (USFP): ministre de la Culture et de la Communication
 M. Mohammed Bouzoubaâ (USFP): ministre chargé des Relations avec le Parlement
 M. Mohammed Aujjar (RNI): ministre des Droits de l'homme 
 M. Ahmed El Moussaoui (MNP): ministre de la Jeunesse et des Sports
 M. Abdelhamid Aouad (PI): ministre de la Prévision Economique et du Plan
 M. M'hammed Lkhalifa (PI): ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative
 M. Abderrahmane Sbaï (SE): ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Administration de la Défense Nationale
 M. Hassan Maâouni (MNP): ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, chargé du Développement Rural
 Mme Nouzha Chekrouni (USFP): ministre déléguée auprès du ministre de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, du Développement Social et de la Solidarité, chargée de la Condition de la Femme, la Protection de la Famille et de l'Enfance et l'Intégration des Handicapés
 M. Taïeb Fassi-Fihri (SE): secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères et à la Coopération
 M. Fouad Ali El Himma (SE): secrétaire d'Etat à l'Intérieur
 M. Mohamed Mbarki (USFP): secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Environnement, chargé de l'Habitat
 M. Omar El Fassi (PPS): secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, chargé de la Recherche Scientifique
 M. Nasr Hajji (USFP): secretaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication
 M. Abdelkrim Benatiq (USFP): secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie Sociale, des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat.

Notes et références 

el-Youssoufi2